Obrh (Ribnik), een plaats in de gemeente Ribnik in de Kroatische provincie Karlovac
Obrh (Dolenjske Toplice), een plaats in de Sloveense gemeente Dolenjske Toplice